Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1861—1939) — русский и советский учёный-петрограф, академик АН СССР (1925).
 Левинсон-Лессинг, Владимир Францевич (1893—1972) — советский искусствовед и музейный работник.